

Patronyme 
Thorvaldsen est un patronyme dano-norvégien dérivé du prénom Thorvald et signifiant « Fils de Thorvald ». 

Il est notamment porté par : 
 Bertel Thorvaldsen (1770–1844), sculpteur danois ; 
 Randi Thorvaldsen (1925–2011), patineuse de vitesse norvégienne ; 
 Thor Thorvaldsen (1909–1987), skipper norvégien. 

Dans les pays anglophones, ce nom de famille sera parfois anglicisé en Thorvaldson.

Musée 
 Musée Thorvaldsen, musée danois consacré à l'œuvre du sculpteur Bertel Thorvaldsen.

Astronomie 
 (6257) Thorvaldsen, astéroïde de la ceinture principale, nommé d'après Bertel Thorvaldsen. 

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien